Universitat Catalana d'Estiu
 Unificació Comunista d'Espanya